Олег Святославич (князь древлянский) (ум.977) — сын Святослава Игоревича.
 Олег Святославич (ум. 1115) — князь Тмутараканский, Черниговский, Новгород-Северский. Сын Святослава Ярославича.
 Олег Святославич (сын Святослава Ольговича) (ум. 1180) — князь новгород-северский.
 Олег Святославич (сын Святослава Всеволодовича) (ум. 1204) — князь стародубский и черниговский.
 Олег Святославич? курский (ум. после 1228) — сын Святослава Ольговича Рыльского (или Игоря Святославича Новгород-Северского и Черниговского).